Chirang kan syfta på följande platser:

Bhutan 

 Tsirang, distrikt,

Indien 

 Chirang (distrikt i Indien), Assam, 

Robotskapade Bhutanförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar